Instituto Politécnico Nacional (Institut Politècnic Nacional), universitat mexicana
 Xarxa polimèrica interpenetrada, tipus de copolímer
 InterPlanetary Network, xarxa de naus espacials per detectar esclats de raigs gamma.